Untersee ist der Name folgender
Seen:
 Untersee (Antarktika), ein See im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Untersee (Arosa), ein Bergsee in der Gemeinde Arosa, Graubünden, Schweiz 
 Untersee (Blankensee), ein See bei Blankensee im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Untersee (Bodensee), der kleinere der beiden Seen des Bodensees
 Untersee (Brühl), Teil der Villeseen bei Brühl in Nordrhein-Westfalen
 Untersee (Kyritz), ein See der Kyritzer Seenkette im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 früherer Name des Hüttwilersees

Teile von Gewässern:
 der nordöstliche Teil des Eibsees im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 der nördliche Teil des Staffelsees

Orte:
 Untersee (Gemeinde Feld am See), Ortschaft in der Gemeinde Feld am See, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Untersee (Gemeinde Bad Goisern), Ortsteil in der Gemeinde Bad Goisern am Hallstättersee, Oberösterreich

Untersee ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Untersee (1842–1893), Politiker
 Joel Untersee (* 1994), Schweizer Fußballspieler